RSS () betyder rigtig simpel syndikering eller let opdateringsstrøm. RSS er en betegnelse som bruges om en familie af filstandarder baseret på XML-data. Der er i øjeblikket tre forskellige standarder som RSS kan henvise til:
 Really Simple Syndication (RSS 2.0)
 Rich Site Summary (RSS 0.91, RSS 1.0)
 RDF Site Summary (RSS 0.9 og 1.0)
Den nyeste og mest udbredte er RSS 2.0. RSS formater er specificeret i XML (en generisk specifikation for dataformater). RSS leverer information som en XML-fil kaldet et RSS-feed, en RSS-kanal eller nyhedsstrøm.

Brug af RSS 

RSS-feeds kan bruges til at gøre det nemmere for de besøgende at følge med i strømmen af informationer på ofte opdaterede websider så som nyhedssider/-tjenester og weblogs.
Teknologien fungerer på den måde, at en side tilbyder en syndikation via RSS, dvs. et RSS-feed, som består af sidens indhold i en XML-version, som er specielt indrettet til at forskellige former for RSS-læsere kan læse den. Ved at sætte en RSS-læser op til at med jævne mellemrum besøge sådan et RSS-feed og scanne den for ændringer, kan man følge med i opdateringer uden at skulle besøge hjemmesiden selv. Det sætter en i stand til at følge med på et stort antal hjemmesider på en gang.

Det brugeren modtager i sin RSS-læser, er som regel en overskrift og et kort resumé, der linker til den webside, der leverer strømmen/nyheden. Selve RSS-læseren kan man som bruger enten have installeret på sin egen computer, eller man kan benytte en tilgængelig RSS-læser på internettet.

En nyere form for RSS-læser er den såkaldte Nyhedsstrøms-læser (engelsk River of News reader). I stedet for selv at skulle vælge de poster, man ønsker at læse, sørger en nyhedsstrøms-læser for at overskrifterne bevæger sig – eller flyder – forbi.

Det er ikke helt ved siden af, at tænke på et link til et RSS-feed som et dynamisk bogmærke. Browseren Mozilla Firefox kan tolke RSS-strømme som netop dynamiske bogmærker, kaldet "live bookmarks".

Viderepublicering 

RSS kan også anvendes til viderepublicering af nyheder. Enhver kan f.eks. hente nyheder fra DR ind på sin egen side, fordi DR udgiver et RSS-feed.

BitTorrent og RSS 
Bruger til bruger (P2P) protokollen BitTorrent understøtter også RSS-syndikering. Sådanne RSS-strømme (kendt som Torrent/RSS) gør brugeren i stand til at hente data automatisk. De fleste nyere BitTorrent-klienter understøtter allerede RSS.

Eksempler 

Det følgende er et eksempel på en RSS 1.0-fil.

 <?xml version="1.0"?>
 
 <rdf:RDF 
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
 
  <channel rdf:about="http://www.xml.com/xml/news.rss">
    <title>XML.com</title>
    <link>http://xml.com/pub</link>
    <description>
      XML.com features a rich mix of information and services 
      for the XML community.
    </description>
    
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html" />
        <rdf:li resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    
  </channel>
 
  <image rdf:about="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif">
    <title>XML.com</title>
    <link>http://www.xml.com</link>
    <url>http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif</url>
  </image>
 
  <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html">
    <title>Processing Inclusions with XSLT</title>
    <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html</link>
    <description>
     Processing document inclusions with general XML tools can be 
     problematic. This article proposes a way of preserving inclusion 
     information through SAX-based processing.
    </description>
  </item>
 
  <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html">
    <title>Putting RDF to Work</title>
    <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html</link>
    <description>
     Tool and API support for the Resource Description Framework 
     is slowly coming of age. Edd Dumbill takes a look at RDFDB, 
     one of the most exciting new RDF toolkits.
    </description>
  </item>
 
  <textinput rdf:about="http://search.xml.com">
    <title>Search XML.com</title>
    <description>Search XML.com's XML collection</description>
    <name>s</name>
    <link>http://search.xml.com</link>
  </textinput>
 </rdf:RDF>

Det følgende er et eksempel på en RSS 2.0 fil.

 <?xml version="1.0"?>
 <rss version="2.0">
   <channel>
     <title>Liftoff News</title>
     <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
     <description>Liftoff to Space Exploration.</description>
     <language>en-us</language>
     <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
     <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
     <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
     <generator>Weblog Editor 2.0</generator>
     <managingEditor>editor@example.com</managingEditor>
     <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
 
     <item>
       <title>Star City</title>
       <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-starcity.asp</link>
       <description>How do Americans get ready to work with Russians aboard the
         International Space Station? They take a crash course in culture, language
         and protocol at Russia's Star City.</description>
       <pubDate>Tue, 03 Jun 2003 09:39:21 GMT</pubDate>
       <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/06/03.html#item573</guid>
     </item>
     
     <item>
       <title>Space Exploration</title>
       <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
       <description>Sky watchers in Europe, Asia, and parts of Alaska and Canada
         will experience a partial eclipse of the Sun on Saturday, May 31st.</description>
       <pubDate>Fri, 30 May 2003 11:06:42 GMT</pubDate>
       <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/30.html#item572</guid>
     </item>
     
     <item>
       <title>The Engine That Does More</title>
       <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-VASIMR.asp</link>
       <description>Before man travels to Mars, NASA hopes to design new engines
         that will let us fly through the Solar System more quickly.  The proposed
         VASIMR engine would do that.</description>
       <pubDate>Tue, 27 May 2003 08:37:32 GMT</pubDate>
       <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/27.html#item571</guid>
     </item>
     
     <item>
       <title>Astronauts' Dirty Laundry</title>
       <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-laundry.asp</link>
       <description>Compared to earlier spacecraft, the International Space
         Station has many luxuries, but laundry facilities are not one of them.
         Instead, astronauts have other options.</description>
       <pubDate>Tue, 20 May 2003 08:56:02 GMT</pubDate>
       <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/20.html#item570</guid>
     </item>
   </channel>
 </rss>

Internetteknologi